Зефелд може бити:

 Зефелд (Холштајн), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн
 Зефелд (Горња Баварска), општина у округу Штарнберг, у њемачкој покрајини Баварска
 Зефелд (Аустрија),